Sant'Urbano ima više značenja:
 Sant'Urbano (Padova)
 Sant'Urbano (Terni)
 Sant'Urbano (Vičenca)